Maria van Reigersberch (1589?-1653), getrouwd met Hugo de Groot
 Maria van Reigersberch (1620?-1673), getrouwd met Willem van Lyere